In de Duitse Democratische Republiek waren er vier kabinetten-Grotewohl:

 Kabinet-Grotewohl I
 Kabinet-Grotewohl II
 Kabinet-Grotewohl III
 Kabinet-Grotewohl IV